Sankt Lukas Sogn henviser til flere artikler:
 Sankt Lukas Sogn (Frederiksberg) – et sogn i Frederiksberg Kommune og i Frederiksberg Provsti
 Sankt Lukas Sogn (Aarhus) – et sogn i Aarhus Kommune og i Århus Domprovsti